Andrea Provana peut faire référence à deux sous-marins de la Regia Marina :
 Andrea Provana, de la classe Barbarigo lancé en , 2 mois avant la fin de la Première Guerre mondiale ;
 Andrea Provana, de la classe Marcello lancé en 1938 et ayant participé à la Seconde Guerre mondiale.